Il singolare  dello  Seguros Bolivar Open Medellin 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Leonardo Mayer non ha difeso il titolo conquistato nel 2008.

Juan Ignacio Chela ha battuto in finale João Souza 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Juan Ignacio Chela (campione)
  Paul Capdeville (primo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Rui Machado (primo turno)

 Nicolás Massú (primo turno)
 Pere Riba (semifinali)
 Thiago Alves (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2009